Carmen prenume feminin, frecvent în Spania, numele provine probabil de la muntele  Karmel (548 m) din Israel, de unde provine și ordinul călugărițelor carmelite, numele mai poate fi:

Carmen Cavallaro, muzician din SUA
Carmen McRae, cântăreță de jazz din SUA
Carmen Munroe, actriță engleză
Carmen Sylva, regină din România

Carmen, o nuvelă de Prosper Mérimée
Carmen (operă) de Bizet

Film 
 1907 Carmen – scurtmetraj, regia Arthur Gilbert
 1915 Carmen – film regizat de Cecil B. DeMille
 1915 Carmen – film regizat de Raoul Walsh
 1916 Carmen sau La parodia di Carmen – film de Charlie Chaplin 
 1931 Carmen – film regizat de Cecil Lewis
 1945 Carmen – film regizat de Christian-Jaque
 1967 Carmen – film regizat de Herbert von Karajan
 1983 Carmen Story – film regizat de Carlos Saura
 1984 Carmen – film de operă franco-italian, regia Francesco Rosi

Vezi și
Listă de zile onomastice

Nume
Prenume feminine